Ostrvo Škarda kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otok Škrda, ö, Zadars län, 
 Otok Škarda, ö, Zadars län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar